Kfour  – comune del Libano nel distretto di Kisrawan

Kfour  – comune del Libano nel distretto di Nabatiye